Березнинская — деревня  в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Шадреньгское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 12 километрах на северо-запад от города Вельска по автомобильной дороге Вельск-Комсомольский, на левом берегу реки Вель притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на западе деревня Веснинская, на юге деревня Нефёдовская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(2-го стана) Вологодской губернии под номером «2533» как «Березинская». Насчитывала 9 дворов, 36 жителей мужского пола и 36 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Ракульского сельского общества Устьвельской волости. На момент переписи в селении Березнинское находилось 19 хозяйств, в которых проживало 49 жителей мужского пола и 38 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Шадреньгское»